Чермошнянский сельсовет:

 Чермошнянский сельсовет — в Медвенском районе Курской области.
 Чермошнянский сельсовет — в Солнцевском районе Курской области.